Осокино — деревня в Нерехтском районе Костромской области России. Входит в состав Волжского сельского поселения.

История 
В 2011 году Постановлением Правительства РФ деревня Малое Андрейково была переименована в Осокино.

Население

Инфраструктура 
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Осокино, основана не позже XVI в.

Примечания

Литература 
Баженов И. В. Краткие статистические сведения о приходских церквах Костромской епархии. Кострома, 1911, с. 207

Населённые пункты Нерехтского района